Covelo (Califórnia) - localidade de Mendocino County, Califórnia
 Covelo (Galiza) - um município galego da província de Pontevedra
 Covelo (Gondomar) - freguesia no concelho de Gondomar, Portugal
 Covelo (Tábua) - freguesia no concelho da Tábua, Portugal
 Covelo do Gerês - freguesia no concelho de Montalegre, Portugal
 Covelo de Valadares - Aldeia do concelho de S. Pedro do Sul, Portugal
 Covelo - município extinto e hoje localidade do município de Terlago, província de Trento, Itália

Desambiguação